Talanow oder Talanowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Talanowa (* 1995), kirgisische Schwimmerin 
 Iwan Michailowitsch Talanow (1910–1991), sowjetischer Fußballspieler, -trainer und -schiedsrichter 
 Nadeschda Alexandrowna Talanowa (* 1967), russische Biathletin